Catalina II puede referirse a dos monarcas: 
 Catalina II (1303–1346), emperatriz titular de Constantinopla.
 Catalina II (1729–1796), la Grande, zarina rusa.